Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cristian Brandi e Federico Mordegan che hanno battuto in finale Tomas Nydahl e Simon Youl 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Diego Nargiso /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (Campioni)

 Jon Ireland /  Tom Kempers (semifinali)
 Tomas Nydahl /  Simon Youl (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1994